gelijnde micro-uil
 gepijlde micro-uil
 moerasmicro-uil